Snake (videojoc), videojoc de mitjans de la dècada de 1970  
 Indis Snake, nom col·lectiu donat als grups amerindis paiute del nord, bannock i xoixoni
 Riu Snake, riu principal de la regió del Nord-oest del Pacífic dels Estats Units afluent principal del riu Colúmbia que desemboca al Pacífic
 Snake Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Aqüífer del riu Snake, gran reserva d'aigua subterrània per sota de la Plana del riu Snake a l'estat d'Idaho